Szaron (imię)

toponimy
 Równina Szaron
 Chawaccelet ha-Szaron
 Hod ha-Szaron
 Miszmar ha-Szaron
 Ramat ha-Szaron
 Samorząd Regionu Chof ha-Szaron
 Samorząd Regionu Derom ha-Szaron

imię
 Szaron Haziz
 Szaron Kohen

nazwisko
 Ariel Szaron
 Omri Szaron
 Szemu’el Flatto-Szaron
 Zohar Szaron

Zobacz też 
 Szarona